Mentoclaenodon és un gènere de condilartre extint de la família dels arctociònids que visqué durant el Paleocè. Se n'han trobat fòssils als Estats Units.

Referències 

Arctociònids
Condilartres del Paleocè